Distretto di Güzelyurt – distretto di Cipro del Nord
Distretto di Güzelyurt – distretto della Turchia